Jeannine ist
 eine Form des weiblichen Vornamens Janine

Jeannine ist der Familienname von
 Sonja Jeannine (* 1956), österreichische Schauspielerin